Miejscowości w USA:
 Sugarcreek – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 Sugarcreek – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Venango
Gminy w USA:
 Sugarcreek (ang. Sugarcreek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Greene
 Sugarcreek (ang. Sugarcreek Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Armstrong